Osric, roi de Deira (633-634) ;
 Osric, roi des Hwicce dans la seconde moitié du  ;
 Osric, roi de Northumbrie (718-729) ;
 Osric est aussi un personnage secondaire du Hamlet de Shakespeare.
 OSRIC est un jeu de rôle, dont le titre est un acronyme de Old School Reference & Index Compilation.

Anthroponyme anglo-saxon